Koralle steht in der Biologie für:
 meeresbewohnende Blumentiere, siehe Steinkorallen, Oktokorallen, Feuerkorallen
 das Kalkgerüst dieser Blumentiere, welches als Schmuckstein Verwendung findet
 Pilze mit strauchartig verzweigten Fruchtkörpern aus den Gattungen
 Korallen (Ramaria),
 Korallenpilze (Clavulina),
 Keulchen (Clavaria),
 Wiesenkeulen (Clavulinopsis)
 und die Becherkoralle (Artomyces pyxidatus).

Koralle steht außerdem für:
 einen Verlag, siehe Koralle-Verlag
 Koralle, Illustrierte, 1925–1944, siehe Die Koralle (Zeitschrift)
 ein Bürgerhaus Koralle mit Koralle Kino in Hamburg-Volksdorf
 ein spezielles Halsband für Haushunde, siehe Stachelhalsband
 eine Klasse von Segelbooten der Werft Atlanta Bootsbau, siehe Koralle (Jolle)
 ein Bunkersystem im Lobetal bei Berlin, siehe Lager Koralle
 ein ehemaliges Wiener Kaffeehaus, siehe Café Koralle
 eine Schriftart, siehe Großes_ß#Historische_Schriften
 eine sowjetische Chiffriermaschine aus den 1960er-Jahren, siehe M-130 (Chiffriermaschine)

Siehe auch:

 Chorale
 Korall
 Corall